Гаральд Біндер (,  1961, Базелі, Швейцарія) — швейцарський та австрійський історик, фахівець з історії Східної Європи та, зокрема, України, меценат науки.

Наукова діяльність 
Має ступінь доктора філософії (Ph.D.) за фахом історія та економіка Бернського університету (Швейцарія). Дисертацію захистив у 1997 році. Мешкає у Відні. Сфера наукових зацікавлень Гаральда Біндера — це історія Галичини, історія ЗМІ та публічної сфери, а також — міська історія.

Меценатська діяльність 
У 2004 році за власні кошти заснував у Львові незалежний науковий інститут «Центр міської історії центрально-східної Європи». Центр організовує виставки на історичну тематику, розробляє численні наукові проекти, зокрема «Інтерактивний Львів», «Урбаністичні образи» тощо. Центр надає стипендії науковцям, проводячи відкритий конкурс наукових стипендіальних проектів.

За меценатську діяльність, спрямовану на розвиток історичної науки в Україні, Гаральда у 2009 році нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Вибрані публікації

Монографії 
 Galizien in Wien. Parteien, Wahlen, Fraktionen und Abgeordnete im Übergang zur Massenpolitik. — Wien: 2005.
 Místo národnich jazyku ve výuce, vědě a vzdělání v Habsburské monarchii 1867—1918. — Praha: 2003.(разом із B. Křivohlavá, L. Velek (ред.))

Статті 
 «Galizische Autonomie». Ein streitbarer Begriff und seine Karriere // Lukás Fasora (ред.), Der Mährische Ausgleich von 1905. — Brno: 2006
 Ukraińskie przedstawicielstwo w austriackiej Izbie Poselskiej, 1879—1918 (The Ukrainian Representation in the Austrian Parliament, 1879—1918) // Jarosław Moklak (ред.), Tradycja ukrainskiego parlamentaryzmu.
 Die Polonisierung Lembergs im 19. Jahrhundert — Konzeption und Realität // Markus Krzoska, Isabel Röskau-Rydel (ред.), Stadtleben und Nationalität. Ausgewählte Beiträge zur Stadtgeschichtsforschung in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert [Polono-Germanica 1. Schriften der Kommission für die Geschichte der Deutschen in Polen e.V.] — München: 2006.
 Die polnische Presse // Die Habsburgermonarchie 1848—1918, ed. Helmut Rumpler u. Peter Urbanitsch. — Vol. 8: Die politische Öffentlichkeit. — Wien: 2006.
 Die ruthenische Presse // Die Habsburgermonarchie 1848—1918, ed. Helmut Rumpler u. Peter Urbanitsch. — Vol. 8: Die politische Öffentlichkeit. — Wien: 2006.
 Kirche und nationale Festkultur in Krakau 1861 bis 1910, in: Martin Schulze-Wessel (ed.), Nationalisierung der Religion und Sakralisierung der Nation in Ostmittel-, Südost- und Osteuropa im 19. und 20. Jahrhundert. — Stuttgart: 2006.
 Making and defending a Polish Town: «Lwów» (Lemberg), 1848—1914 // Austrian History Yearbook. — Vol.34. — 2003.
 Перспективи дослідження історії партій в австрійській Галичині // Україна модерна. — № 8. — 2003.
 Der nationale Konflikt um die Universität Lemberg, in: Harald Binder, Barbora Křivohlavá, Luboš Velek (eds.), Místo národnich jazyku ve výuce, vědě a vzdělání v Habsburské monarchii 1867—1918. — Praha: 2003.
 Politische Öffentlichkeit in Galizien: Lemberg und Krakau im Vergleich // Andreas R. Hofmann, Anna Veronika Wendland (ред.), Stadt und Öffentlichkeit in Ostmitteleuropa 1900—1939. — Stuttgart: 2002.
 Parteiwesen und Parteibegriff bei den Ruthenen // Österreichische Osthefte. — 2000. — Vol.42. — № 3/4 (спеціальний випуск, присвячений Україні).

Примітки

Посилання 
 Меценатові Гаральду Біндеру мер Львова вручив орден «За заслуги».
 Офіційний сайт Центру міської історії центрально-східної Європи, заснованого Гаральдом Біндером. 
 2015. Феномен Львова — фільм про львів'ян. Гаральд Біндер. Центр міської історії 
  

Швейцарські історики
Австрійські історики
Меценати XXI століття
Уродженці Базеля
Меценати Львова
Дослідники історії України
Дослідники історії Польщі
Дослідники історії Австрії